Zoque peut désigner :

 Langues zoques, groupe de langue de la famille des langues mixe-zoque ;
 Selva Zoque, forêt mexicaine ;
 Zoque, genre de gaspacho.